Storsträsket kan syfta på:
Storsträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,28 km²)
Storsträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (44,5 ha)

Se även
Storträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn